Ме́ган Кормье́ (; в замужестве с 2017 Ме́ган Ко́лер, ; ) — канадская кёрлингистка.

Достижения 
 : серебро (), бронза (, , ).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Её мать, Шэрон Кормье — тоже кёрлингистка, несколько лет играла с Меган в команде Кэрри Галуши.

Примечания

Ссылки 
  (стр. 10—11)

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады